Il doppio del torneo di tennis Orange Warsaw Open 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrici Květa Hrdličková e Helena Vildová che hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Åsa Svensson e Seda Noorlander.

Teste di serie
n/a
 Svetlana Krivencheva /  Petra Langrová (quarti di finale)
 Barbara Rittner /  Elena Wagner (quarti di finale)
 Aleksandra Olsza /  Caroline Schneider (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 1998